Mantua peut désigner :
 Mantua, une ville et une municipalité de Cuba dans la province de Pinar del Río.
 plusieurs villes américaines, dont Mantua (Ohio), Mantua (Utah)
 nom latin de Mantoue, une ville italienne